Portier (beroep), degene die gasten binnenlaat en uitlaat
Autodeur, een onderdeel van een auto
Maagportier, de kringspier die zich aan de uitgang van de maag en het begin van de twaalfvingerige darm bevindt

Personen:
Anthony Portier, een Belgische voetballer
Hugo Portier, oud-voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond